Sorans ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

Sorans-lès-Breurey, Gemeinde im Département Haute-Saône
Sorans-les-Cordiers, Ortsteil der Gemeinde Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers im Département Haute-Saône

Siehe auch:
Sorens, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz